«Let Her Go» — песня, написанная и исполненная английским певцом и автором песен Passenger. Она была записана на Linear Recording в Сиднее и спродюсирована Майклом Розенбергом (он же Passenger) и Крисом Вальехо. В записи приняли участие австралийские музыканты Стью Ларсен, Джорджия Муни, Стью Хантер, Кэмерон Унди и Гленн Уилсон. «Let Her Go» был выпущен в июле 2012 года в качестве второго сингла с четвёртого альбома Passenger, All the Little Lights.

Песня достигла международного успеха, возглавив чарты во многих странах мира и продавшись тиражом в более, чем миллион цифровых копий в Великобритании и более четырёх миллионов в США по состоянию на июль 2014 года. В 2014 году песня была номинирована на премию Brit Award в номинации «Британский сингл года», а также получила премию Айвора Новелло Британской академии в номинации «Most Performed Work».

Предыстория

Коммерческий успех

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было загружено 25 июля 2012 года, режиссёром и продюсером которого выступили австралийские видеохудожники Дэйв Дженсен и Тавик.

По состоянию на июнь 2022 года видео собрало свыше 3,2 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube, занимая 20-е место в списке самым просматриваемым видео на сайте.

Список треков

Кавер-версии

В популярной культуре

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Чарты всех времён

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

История релиза

См. также

Примечания 

Песни Passenger
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Баллады 2010-х годов
Рок-баллады
Фолк-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary